Andrzej Biernat (polityk) (ur. 1960) – polski polityk, poseł
 Andrzej Biernat (lekkoatleta) (1928–2007) – polski lekkoatleta
 Andrzej Biernat (historyk) (ur. 1949) – polski historyk, archiwista
 Biernat z Lublina (ok. 1460-ok. 1529) – polski renesansowy poeta
 Jadwiga Biernat (ur. 1 listopada 1936) – polityk PRL
 Jarosław Biernat (ur. 1960) –  polski piłkarz 
 Dominika Biernat (ur. 1982) – aktorka
 Stanisław Biernat (ur. 1949) – polski prawnik